Эдуард Джозеф Дент (; 6 июля 1876, Рибстон, Йоркшир — 22 августа 1957, Лондон) — британский музыковед.

Окончил Итонский колледж и Кембриджский университет, где с 1902 г. преподавал, а затем в 1926—1941 гг. был профессором музыки. В промежутке в 1918—1926 гг. преимущественно работал в Лондоне как музыкальный критик. Перевёл на английский язык ряд оперных либретто.

Автор книг о творчестве Алессандро Скарлатти (1905), Георга Фридриха Генделя (1933), Вольфганга Амадея Моцарта (1913), Ферруччо Бузони (1934), а также монографии «Основы английской оперы: Очерк музыкальной драмы в Англии XVIII века» (; 1928).

Возглавлял Международное общество современной музыки с момента его основания в 1922 г. до 1938 г. и затем повторно в 1945—1947 гг. Одновременно в 1931—1949 гг. был президентом Международного музыковедческого общества.

Награды 
 Мессенджеровские лекции (1937)

Примечания

Литература 
 Hugh Carey. Duet for Two Voices: An Informal Biography of Edward Dent Compiled from His Letters to Clive Carey — CUP Archive, 1979.

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)
Профессора Кембриджского университета
Профессор музыки (Кембриджский университет)
Музыковеды Великобритании
Президенты Международного музыковедческого общества
Персоналии по алфавиту
Почётные доктора Гарвардского университета